

Geografia

Austria 
 Sankt Pantaleon – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Pantaleon-Erla – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Zobacz też 
 Saint-Pantaléon
 St. Pantaleon
 Święty Pantaleon